Пётр Не́стеров:
Нестеров, Пётр Андреевич (1924—2013) — Герой Советского Союза.
 Нестеров, Пётр Владимирович (1883—1941) — орнитолог, герпетолог, исследователь.
 Нестеров, Пётр Иванович (1943—2018) — советский хоккеист с мячом и на траве, судья.
 Нестеров, Пётр Николаевич (1887—1914) — русский лётчик («петля Нестерова»).
 Нестеров, Пётр Петрович (1802—1854) — русский генерал, участник Кавказской войны.